Gochenée peut faire référence à :
Gochenée, section de la commune belge de Doische dans la province de Namur
Gochenée, hameau de Forville dans la province de Namur